Кубок угорської ліги 2007—2008 — 1-й розіграш Кубка угорської ліги. У змаганні брали участь 16 команд. Титул здобув Фегервар.

Осінній турнір

Груповий турнір 
Матчі були зіграні з 8 серпня до 10 жовтня 2007 року.

Група А 

|}

Група B 

|}

Група C 

|}

Група D 

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|16/26 жовтня 2007

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|17/27 жовтня 2007

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|17/28 жовтня 2007

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|31 жовтня/14 листопада 2007

|}

Фінал 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|18/28 листопада 2007

|}

Весняний турнір

Груповий турнір 
Матчі були зіграні з 1 грудня 2007 до 27 лютого 2008 року.

Група А 

|}

Група B 

|}

Група C 

|}

Група D 

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|5/12 березня 2008

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|15/23 квітня 2008

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|16/23 квітня 2008

|}

Фінал 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|30 квітня/7 травня 2008

|}

Фінал між сезонними переможцями 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|14/20 травня 2008

|}

Посилання 
 Кубок угорської ліги на rsssf  

2007–2008
2007 у футболі
2008 у футболі
2007 в угорському спорті
2008 в угорському спорті